Список стран по экономической сложности использует макроэкономический показатель , разработанный Рикардо Хаусманном и  и характеризующий сложность и диверсифицированность экспортируемых товаров страны.

Примечания

Ссылки 
 Economic Complexity Index
 Камилла Андерсен Иконоборец с особой миссией // Финансы и развитие. 2017, сентябрь

Экономические сравнения стран
Экспорт